Омега-функция Райта или функция Райта  (обозначается ω) — математическая функция, определяемая через W-функцию Ламберта как:

Применение 
Одним из основных применений этой функции является решение уравнения z = ln(z), поскольку единственным решением является z = е−ω(π i). 

y = ω(z) — единственное решение при , х ≤ −1 уравнения y + ln(y) = z. За исключением этих двух лучей, омега-функция Райта является непрерывной, даже аналитической.

Cвойства 
Омега-функция Райта удовлетворяет соотношению  , 

Она также удовлетворяет дифференциальному уравнению 

 

везде, где ω является аналитической (это можно увидеть, выполнив разделение переменных и восстановив уравнение  ) и, как следствие, его интеграл может быть выражен как: 

 

Его ряд Тейлора вокруг точки  принимает форму: 

 

где 

 

в котором 

 

— эйлерово число второго порядка.

Значения

Графики

Примечания

Ссылки 

 "On the Wright ω function", Robert Corless and David Jeffrey 
Специальные функции